Чёрный Ключ — топоним в России:

Населённые пункты 
 Чёрный Ключ — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Чёрный Ключ — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Чёрный Ключ — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Чёрный Ключ — село в Клявлинском районе Самарской области.
 Чёрный Ключ — село в Черемшанском районе Татарстана.
 Чёрный Ключ — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Чёрный Ключ — деревня в Воткинском районе Удмуртии.
 Чёрный Ключ — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Чёрный Ключ — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области, упразднён в 2002 г.

Муниципальные образования 
 Сельское поселение Чёрный Ключ — муниципальное образование в Самарской области, Клявлинский район

Реки 
Чёрный Ключ — река в Самарской области и Татарстане.
Чёрный Ключ — река в Челябинской области.